Bouira kan syfta på:

Geografi

Algeriet 

 Bouira (provins), 
 Bouira, Algeriet, provinshuvudstad, 

Robotskapade Algerietförgreningar